Званията и отличителните знаци на СА са първата паравоенна рангова система, която се разработва от Нацистката партия през 1920 г. Наименованията и фразите, използвани в СА, са възприети по-късно и от други нацистки организации, главно от които СС. Ранните СС звания са идентични на тези в СА, поради факта че СС са смятани в началото за спомагателно звено на СА.

1920 – 1923 
Ранните СА звания са прости наименования без познаваем отличителен знак. обикновено членовете на СА носят ленти със свастиката за разнообразие на паравоенните униформи. В началото в СА има 4 звания:
 Oberster SA-Führer (върховен СА командир)
 SA-Oberführer (СА старши командир)
 SA-Führer (СА командир)
 SA-Mann (СА войник)

1925 – 1928 
През 1925 СА е преоснована, след като се проваля Биреният пуч. Тогава е развита и проста система от отличителни знаци на яките на кафявите униформи:

1928 – 1932 
През 1928 СА приема разширена система за чинове и излага версия за отличителни знаци на яките, която да изразява чина и поста, състояща се от звезди и квадратчета. СА въвежда също общ отличителен знак, носен срещуположно на значката с чина, а също и пагонна система, за да показва обикновения войник, командира и старши командира.

1932 – 1945 
През 1932, преди Адолф Хитлер да стане канцлер на Германия, СА приема нейната последна рангова и инсигниционна система, която остава непроменена до края на съществуването на организацията, т.е. до края на Втората световна война

Общ отличителен знак на СА 
СА използват униформи и инсигнии от ниво Sturmbann и Standarten (батальон и полк) до SA-Gruppen (СА дивизия). Членовете със звания от подполковник надолу носят на дясното рамо общия отличителен знак на СА (на обратната страна на знака със званието). Обикновено този знак изразява батальонния номер на члена, следван от полковия номер.

Всички СА членове носят различни униформени цветове (по отношение на общия отличителен знак), за да се покаже на коя СА дивизия принадлежат. Това е схемата от 1944:
 червено и златно жълто: началник-щаб на СА
 червено и жълто: върховно командване на СА
 червено: СА щаб на група
 жълто: силезийска група
 зелено: тюрингийска група
 синьо: Хесенска група
 кафяво: Вестмаркска група
 светло синьо: Хохландска група
 оранжево: Югоизточна група
 розово: алпийска група
 светло синьо (Златна звезда на пагона): Судетска група
 черно: Берлинско-Бранденбургска група

Преди 1932, когато СС носят все още същите униформи като СА, черните униформени цветове също се използват, но само в СС.

Вижте също 
 Звания, пагони и отличителни знаци в СС
 Военни звания в Българската армия

Източници 
 Bedurftig, Friedemann, and Christian Zenter. Encyclopedia of the Third Reich. 1985

Щурмабтайлунг